El Centre cívic de Can Castelló és un espai públic municipal, situat a la ciutat de Barcelona, al barri de Sant Gervasi-Galvany, on les persones interessades poden participar de l'oferta cultural que ofereix el centre.

Descripció 
El centre cívic està situat als jardins de Can Castelló, el seu nom és degut al seu antic propietari, Josep Castelló-Galvany i Quadras.
Els jardins van ser oberts al públic el 1989 després d'una restauració que va realitzar Antonio Falcón. Dins el recinte hi ha la masia on actualment es troba el Centre Cívic i el Casal de gent gran 
La masia, de principis de segle XX, té 1.200 metres quadrats. El centre havia fet les funcions de residència, masia i habitatge i la seva història ha estat fortament vinculada al barri de Sant Gervasi

Ofereix tallers i cursos, organitzats per àrees temàtiques, com salut, dansa, noves tecnologies, aprenentatge de llengües, artístics i cuina. Ofereix també espais on poder descansar i relaxar-se, un racó de lectura amb una amplia gama de llibres i diaris i una sala d'informàtica, i realitza cessió d'espais a les entitats o grups, així com una aula d'estudi. Ofereix inscripcions en línia i disposa d'una pàgina web amb informació sobre horaris, preus, tipus de tallers que s'hi fan, xerrades i activitats culturals, com exposicions de fotografia o de pintura.

Línies de treball 
Les línies de treball del centre són l'aprenentatge no formal, que possibilita la creació de vincles entre els participants d'una manera més fluida i fomenta la creativitat.
Fa una promoció cultural intensa, oferint cicles de xerrades, musica, teatre i exposicions i es troba obert a realitzar noves accions culturals. Els usuaris solen ser gent gran, per la vinculació que tenen amb el Casal de Gent Gran que es troba al mateix edifici, degut a això es procura fer treball amb el Casal de Gent Gran i oferir propostes conjuntes que puguin ser d'interès per a la població.

Els criteris comuns en els que es basen totes aquestes activitats són, per una banda la sostenibilitat, és a dir, les activitats dutes a terme han de comptar amb unes bones pràctiques mediambientals i d'integració, tothom té dret a gaudir-ne i es treballarà perquè cap persona trobi dificultats des del centre que impedeixi la seva participació, ja sigui per les barreres físiques o psicològiques.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Sant Gervasi-Galvany
Masies de Barcelona